Il grande mare dei Sargassi (Wide Sargasso Sea) – romanzo di Jean Rhys del 1966
 Fiamme di passione (Wide Sargasso Sea) – film del 1993 diretto da John Duigan
 Wide Sargasso Sea – film per la televisione del 2006 diretto da Brendan Maher

Pagine correlate 
 Sargasso Sea